Cedar Hills désigne deux villes américaines :

 Cedar Hills (Utah), Utah
 Cedar Hills (Oregon), Oregon